Mărgineni se poate referi la:

Localități în România 
 :
 Mărgineni (), comună în județul Bacău, reședința comunei cu același nume, județul Bacău
 Mărgineni, comună în județul Neamț, reședința comunei cu același nume, județul Neamț
 :
 Mărgineni, sat în județul Vâlcea
 Mărginenii de Jos, sat în județul Prahova 
 Mărginenii de Sus, sat în județul Dâmbovița
 :
 Mărgineni-Slobozia, sat în județul Olt 
 :
 Mărgineni (), sat în județul Alba
 Mărgineni (, ), sat în județul Brașov

Vezi și 
 Mărgineanu
 David Urs de Margin(e)a
 margine

Toponime românești